Agustín Velotti var regerande mästare, men var inte tillgänglig för spel i år.

Bjorn Fratangelo vann med 3–6, 6–3, 8–6 över Dominic Thiem i finalen.

Seedning 

  Jiří Veselý (Första omgången)
  Hugo Dellien (Andra omgången)
  Filip Horanský (Tredje omgången)
  Oliver Golding (Kvartsfinal)
  Roberto Carballes (Tredje omgången)
  Tiago Fernandes (Första omgången, avbröt)
  Mate Pavić (Första omgången)
  Andrew Whittington (Andra omgången)

<li>  George Morgan (Första omgången)
<li>  João Pedro Sorgi (Tredje omgången)
<li>  Joris de Loore (Tredje omgången)
<li>  Patrick Ofner (Första omgången)
<li>  Thiago Moura Monteiro (Första omgången)
<li>  Dominic Thiem (Final)
<li>  Luke Saville (Första omgången)
<li>  Bruno Sant'anna (Andra omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Tredje omgången
| RD4=Kvartsfinaler

|team-width=175

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Jiří Veselý
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Yaraslau Shyla
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Armel Rancezot
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Shane Vinsant
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Wayne Montgomery
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Miki Janković
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=16
| RD1-team08= Bruno Sant'anna
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=9
| RD1-team09= George Morgan
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=5
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Mate Delić
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=7

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Alexios Halebian
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Michael Bois
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Sean Berman
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=7
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Gianluigi Quinzi
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=5

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Grégoire Barrere
| RD1-score15-1=65
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Roberto Carballes
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Yaraslau Shyla
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Shane Vinsant
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Miki Janković
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=16
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Mate Delić
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Alexios Halebian
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=65
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Sean Berman
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=64
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Roberto Carballes
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=77
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3=1
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= Miki Janković
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Mate Delić
| RD3-score03-1=62
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=8
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= Roberto Carballes
| RD3-score04-1=77
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=Q
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Mate Delić
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=7
| RD4-score02-3= 
}}

 Sektion 2 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Tredje omgången
| RD4=Kvartsfinaler

|team-width=175

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= Filip Horanský
| RD1-score01-1=0
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=9
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Peđa Krstin
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=7

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Julien Cagnina
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=77
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Alexandre Favrot
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=64
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Vladyslav Manafov
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Mitchell Krueger
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Kyle Edmund
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= Dominic Thiem
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=10
| RD1-team09= João Pedro Sorgi
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Marco Aurei Núñez
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Enzo Couacaud
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Aslan Karatsev
| RD1-score12-1=0
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Julian Lenz
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=63
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Oriol Roca Batalla
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Filip Veger
| RD1-score15-1=67
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16=

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Referenser 
Huvudlottning

Franska öppna 2011